Bondepartiet kan syfta på:

Bondepartiet (Danmark)
Bondepartiet (Norge)

Se även
 Bondeförbundet – nuvarande Centerpartiet i Sverige
 Centerpartiets historia – dess historia i Sverige